Sultana peut faire référence à :

Prénom 
Sultana est un prénom d'origine arabe porté notamment par :
 Sultana Frizell (née en 1984), athlète canadienne, spécialiste du lancer du marteau.

Patronyme 
Sultana est un patronyme d'origine maltaise.

Toponyme 
Sultana est le nom de plusieurs localités dont :
 Sultana, census-designated place américaine située dans le comté de Tulare en Californie ;
 Sultana, ville indienne de l'État du Rajasthan.

Géographie 
 , pointe de la péninsule de Yorke en Australie-Méridionale.

Navire 
 SS Sultana, bateau à roues à aubes du Mississippi détruit en 1865.

Botanique 
 Prunus ×sultana, arbuste hybride de la famille des Rosaceae.

Cinéma 
 A Sultana of the Desert, film muet américain réalisé par Tom Santschi et sorti en 1915.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme